

Личности 
 Рейхенау, Вальтер фон (1884—1942) — немецкий генерал-фельдмаршал времён Второй мировой войны

Населённые пункты

Австрия 
 Райхенау (Каринтия) — посёлок в Каринтии
 Райхенау (Мюлькрайс) — посёлок в Верхней Австрии
 Райхенау-ан-дер-Ракс — посёлок в Нижней Австрии
 Райхенау (Община Бад-Гроспертольц)

Германия 
 Райхенау (Боденское озеро) — посёлок на острове Райхенау в Боденском озере
 Хартмансдорф-Райхенау — посёлок в Саксонии

Швейцария 
 Райхенау (Граубюнден)

Другие значения 
 Райхенау (монастырь) — бенедиктинский монастырь на острове Райхенау на Боденском озере
 Райхенау (остров) — остров в Боденском озере

См. также 
 Рихнов-над-Кнежноу ()